Roark ist der Familienname folgender Personen:

 Charles W. Roark (1887–1929), US-amerikanischer Politiker
 Michael Roark (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Michelle Roark (* 1974), US-amerikanische Freestyle-Skierin